

Сідар-Гроув — місто, штат Індіана
 Сідар-Гроув — місто, штат Західна Вірджинія
 Сідар-Гроув — селище, штат Нью-Джерсі
 Сідар-Гроув — селище, штат Вісконсин
 Сідар-Гроув — переписна місцевість, штат Флорида
 Сідар-Гроув — переписна місцевість, штат Нью-Мексико